Уњетице могу бити:

 Уњетице (Плзењ-југ), насељено мјесто у округу Плзењ-југ, Плзењски крај, Чешка Република
 Уњетице (Праг-запад), насељено мјесто у округу Праг-запад, Средњочешки крај, Чешка Република
 Уњетичка култура